Chinese Volleyball League B – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League B – torneo di pallavolo maschile